La Zarza steht für:
 La Zarza (Badajoz), eine spanische Gemeinde in der Provinz Badajoz in der Region Extremadura.
 La Zarza (Valladolid), eine spanische Gemeinde in der Provinz Valladolid in der Region Kastilien und León.
 La Zarza de Pumareda, eine spanische Gemeinde in der Provinz Salamanca in der Region Kastilien und León.
 Santa Cruz de la Zarza, eine spanische Gemeinde in der Provinz Toledo in der Region Kastilien-La Mancha.